Hohenzollernring ist ein Straßenname.

 Kölner Ringe#Hohenzollernring
 Straße in Hamburg-Altona
 Hohenzollernring (Bayreuth)